Konotop poate avea următoarele semnificații:

 Konotop - oraș din Ucraina
 Raionul Konotop – raion din Ucraina
 Bătălia de la Konotop - bătălie din 1659

Dezambiguizare